Krajišnik ist der Name folgender

Personen:
 Emir Krajišnik (* 1954), bosnischer Maler, Bildhauer und Videokünstler
 Momčilo Krajišnik (1945–2020), bosnisch-serbischer Politiker
 Munever Krajišnik (* 1962), jugoslawischer Fußballspieler

Orte:
Krajišnik, Ort im serbischen Banat